Plaats in Indonesië
 Sungai Asam (Kayu Aro), een plaats in het bestuurlijke gebied Kerinci in de provincie Jambi
 Sungai Asam (Reteh), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau
 Sungai Asam (Kundur Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Karimun in de provincie Riouwarchipel
 Sungai Asam (2 X 11 Enam Lingkung), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Pariaman in de provincie West-Sumatra